Уставный суд Санкт-Петербурга — существовавший в период с 2000 года по 2021 год орган судебной власти Санкт-Петербурга, осуществлявший официальное толкование Устава Санкт-Петербурга и рассматривавший дела о соответствии Уставу Санкт-Петербурга законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, образованных на территории Санкт-Петербурга. Решение Уставного суда, принятое в пределах его полномочий, является окончательным и не может быть пересмотрено иным судом.

История 
Вопрос об учреждении Уставного суда Санкт-Петербурга был решен при принятии Устава Санкт-Петербурга 14 января 1998 года (статьи 49, 50). Уставный суд Санкт-Петербурга начал свою работу в 2000 г., когда сначала был принят Закон Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» (5 июня), а затем (14 сентября) состоялось назначение на должности судей. Первым председателем Уставного суда Санкт-Петербурга стал Н. М. Кропачев.

В первые годы в Уставный суд Санкт-Петербурга мог обратиться любой гражданин, но после того как Уставный суд Санкт-Петербурга в 2005 году признал нелегитимность администрации Санкт-Петербурга, были введены законодательные ограничения, установившие следующее:
 Жалобу в Уставный суд Санкт-Петербурга была вправе подать группа депутатов от 5 человек, а горожане только по вопросам, лично затрагивающим их интересы. Губернатор Санкт-Петербурга сохранил право обращаться по любому поводу;
 С 2005 года жителей Санкт-Петербурга лишили права подавать жалобы на постановления правительства Санкт-Петербурга.

В марте 2021 года было объявлено, что Уставный суд Санкт-Петербурга будет упразднён 1 июля 2021 года. После упразднения уставного суда, дела на соответствие уставу Санкт-Петербурга должны рассматривать суды общей юрисдикции. 30 марта 2021 года Уставный суд Санкт-Петербурга вынес последнее судебное решение, после чего 4-м оставшимся судьям были из бюджета (из средств, отпущенных на содержание Уставного суда Санкт-Петербурга) назначены компенсации на общую сумму в 3,5 млн рублей. 12 апреля 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга. 1 июля 2021 года Уставный суд прекратил свою деятельность.

Структура 

Уставный суд Санкт-Петербурга состоял из пяти судей, назначаемых на должности Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Уставный суд Санкт-Петербурга был вправе осуществлять свои полномочия при наличии в его составе не менее четырех судей. Были предусмотрены должности председателя суда, заместителя председателя и судьи-секретаря.

Персональный состав

2000—2004 
Гуцан Н. Ф., Ескина Л. Б., Осоцкий А. И., Кропачев Н. М. (председатель), Ильинская В. Г., Герасина О. В., Ливеровский А. А.

2004—2005 
Кулешова Л. В., Герасина О. В., Ильинская В. Г., Кропачев Н. М. (председатель), Осоцкий А. И., Гуцан Н. Ф., Ливеровский А. А.

2005—2007 
Зыбин С. Ф., Герасина О. В., Гуцан Н. Ф., Сергевнин С. Л. (председатель), Шевченко А. В., Кулешова Л. В., Петухов В. Г.

2007—2008 
Зыбин С. Ф., Кулешова Л. В., Гуцан Н. Ф. (председатель), Герасина О. В., Петухов В. Г., Шевченко А. В.

2008—2009 
Зыбин С. Ф., Шевченко А. В., Гуцан Н. Ф. (председатель), Герасина О. В., Петухов В. Г.

2009—2011 
Шевченко А. В., Гуцан Н. Ф. (председатель), Герасина О. В., Петухов В. Г., Зыбин С. Ф.

2011—2012 
Шевченко А. В., Гуцан Н. Ф. (председатель), Герасина О. В., Тимофеев И. В.

Адрес 

191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.62, лит А.

Статистика вынесенных решений 
По состоянию на 1 марта 2016 года Уставный суд Санкт-Петербурга за весь период своей деятельности вынес 58 постановлений.

Финансирование 
Содержание Уставного суда Санкт-Петербурга за 2015 год обошлось бюджету Санкт-Петербурга в 90,5 млн руб.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Губернатор Санкт-Петербурга
 Законодательное собрание Санкт-Петербурга
 Устав Санкт-Петербурга

Конституционные и уставные суды в России
Право Санкт-Петербурга
Суды в Санкт-Петербурге